Э́ренц ():

 Эренц, Гарри (1874—1947) — шотландский футболист.
 Эренц, Фред (1870—1938) — шотландский футболист.